Gaius Cassius Longinus är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Cassius Longinus (konsul 171 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Cassius Longinus (konsul 124 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Cassius Longinus (konsul 96 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Cassius Longinus (konsul 73 f.Kr.), romersk politiker 
 Gaius Cassius Longinus, romersk politiker, ledare av de sammansvurna mot Julius Caesar
 Gaius Cassius Longinus (jurist) (död 69 e.Kr.), romersk jurist och politiker